Георгий Каренович Кутоян (; 30 сентября 1981, Ереван, СССР — 17 января 2020, там же, Армения) — армянский адвокат, педагог и государственный деятель, глава Службы национальной безопасности Республики Армения с 2016 по 2018 год.

Биография

Образование 
C 1998 по 2000 год проходил военное обучение на кафедре военной подготовки Ростовского государственного университета по программе подготовки офицеров запаса. В 2002 году окончил юридический факультет того же университета. В 2005 году окончил Институт философии и права Национальной академии наук Республики Армения, получив докторскую степень в области права. В 2007 году окончил Школу права и дипломатии имени Флетчер (Университет Тафтса) в США.

Владел четырьмя языками: армянский, русский, английский и французский.

Карьера 
В 2002-2010 преподавал в Российско-армянском университете, Академии государственного управления РА и Национальной академии наук РА. В 2005-2006 работал в Генеральной прокуратуре Республики Армения, сначала в качестве научного работника научно-учебного центра, затем – прокурора отдела правовых и структурных реформ. В 2006-2007 работал в аппарате защитника прав человека Республики Армения в качестве старшего советника защитника прав человека Республики Армения, а в 2008-2010 – главного юрисконсульта аппарата защитника прав человека Республики Армения. В 2008 году получил лицензию на адвокатскую деятельность, в 2010-2011 годах занимался частной адвокатской деятельностью. В 2011-2014 годах был председателем мониторинговой комиссии по осуществлению антикоррупционной стратегии при созданном указом президента Совете по борьбе с коррупцией.
 
С 2011 по 2016 год был помощником президента республики Сержа Саргсяна. Был назначен на должность главы СНБ в феврале 2016 года. В мае 2018 года президент республики Армен Саркисян подписал указ об освобождении главы СНБ Кутояна от занимаемой должности.

Смерть 
17 января 2020 года в одной из квартир на улице Паруйра Севака в Ереване было обнаружено тело Кутояна с огнестрельным ранением. На стенах квартиры были обнаружены следы выстрелов: более 40 гильз и пуль. Огнестрельное ранение было нанесено в области темени.

Личная жизнь 
Был женат и имел одного сына.

Награды 
 Чин советника юстиции первого класса
 Указом президента Республики Армения от 17 апреля 2013 года награжден медалью Мхитара Гоша

Примечания

Ссылки 
 Обнародованы новые подробности о смерти Георгия Кутояна

Выпускники Ростовского государственного университета
Выпускники Университета Тафтса
Выпускники Флетчерской школы права и дипломатии (Университет Тафтса)
Застреленные в Армении